Mitrella idalina är en snäckart som först beskrevs av Duclor 1840.  Mitrella idalina ingår i släktet Mitrella och familjen Columbellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
idalina